Název Nový rybník nese více rybníků:

 Nový rybník (Borovná) – rybník u vesnice Borovná
 Nový rybník (Čekanice) – rybník u vesnice Čekanice
 Nový rybník (Dolní Slověnice) – rybník na západním okraji Dvořiště
 Nový rybník (Františkovy Lázně) – rybník u města Františkovy Lázně
 Nový rybník (Hlavatce) – rybník u obce Hlavatce
 Nový rybník (Hrutov) – rybník u obce Hrutov
 Nový rybník (Jistebnice) – rybník u obce Jistebnice
 Nový rybník (Letovy) – rybník u vesnice Letovy
 Nový rybník (Kobylice) – severozápadně od vsi Kobylice
 Nový rybník (Litohoř) – rybník u obce Litohoř
 Nový rybník (Mikulov) – rybník u obce Mikulov
 Nový rybník (Nová Horka) – rybník u vesnice Nová Horka
 Nový rybník (Obora u Cerhonic) – rybník u osady Obora u Cerhonic
 Nový rybník (Opatov) – rybník u obce Opatov
 Nový rybník (Panská Lhota) – rybník u vsi Panská Lhota
 Nový rybník (Pluhův Žďár) – rybník u obce Pluhův Žďár
 Nový rybník (Polnička) – rybník u obce Polnička
 Nový rybník (Popelín) – rybník u obce Popelín
 Nový rybník (Přemyšov) – rybník u přírodní rezervace Přemyšov
 Nový rybník (Ronov nad Doubravou) – rybník u města Ronov nad Doubravou
 Nový rybník (Staré Sedliště) – rybník u obce Staré Sedliště
 Nový rybník (Střeziměřice) – rybník u osady Střeziměřice
 Nový rybník (Sviny) – rybník u obce Sviny
 Nový rybník (Škrdlovice) – rybník u obce Škrdlovice
 Nový rybník (Tchořovice) – rybník u obce Tchořovice
 Nový rybník (Toužim) – rybník u Toužimi
 Nový rybník (Třebíč) – rybník u Třebíče
 Nový rybník (Úněšov) – u obce Úněšov
 Nový rybník (Vícenice) – rybník u vesnice Vícenice
 Nový rybník (Záhlinice) – rybník u vesnice Záhlinice
 Nový rybník (Zbraslavice) – jeden z několika rybníků u obce Zbraslavice, okres Kutná Hora

nebo přírodní rezervace či přírodní památka:
 Nový Rybník u Lnář – přírodní rezervace u obce Lnáře
 Nový Rybník u Kačiny – rybník a přírodní památka u obce Nové Dvory, okres Kutná Hora
 Nový rybník u Soběslavi – přírodní rezervace u města Soběslav
 Nový rybník (přírodní rezervace, okres Pelhřimov) – přírodní rezervace v okrese Pelhřimov
 Nový rybník (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Plzeň-sever

nebo zaniklá osada:
 Nový Rybník (zaniklá osada) –  zaniklá osada na katastru obce Opatov v okrese Svitavy